Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2004 odbyły się w dniach 17 – 25 kwietnia w szwedzkim Gävle na lodowisku Gavlerinken. Po raz ostatni mistrzostwa świata kobiet były rozgrywane jednocześnie z mistrzostwami świata mężczyzn.

Tytułu mistrzyń broniły Amerykanki. Ostatecznie złoty medal zdobyły Kanadyjki pokonując w finale Norweżki. Brązowy medal wywalczyły Szwajcarki.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
24 kwietnia 2004, 17:30

Mały finał 
24 kwietnia 2004, 9:30

Półfinały 
23 kwietnia 2004, 19:00

23 kwietnia 2004, 15:00

Tie-breaker 
22 kwietnia 2004, 17:00

23 kwietnia 2004, 9:00

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
17 kwietnia 2004, 9:00

Sesja 2. 
17 kwietnia 2004, 17:30

Sesja 3. 
18 kwietnia 2004, 12:00

Sesja 4. 
18 kwietnia 2004, 20:00

Sesja 5. 
19 kwietnia 2004, 14:00

Sesja 6. 
20 kwietnia 2004, 8:30

Sesja 7. 
20 kwietnia 2004, 19:00

Sesja 8. 
21 kwietnia 2004, 14:00

Sesja 9. 
22 kwietnia 2004, 3:30

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Mistrzostwa na curlit.com, relacje kamień za kamień ze wszystkich meczów

2004
2004 w curlingu
Curling w Szwecji
2004 w Szwecji
Sport w Gävle

en:2004 Ford World Curling Championships
no:Curling-VM 2004 for damer